Воронжа:

 Воронжа — фамилия.

Топоним 
 Воронжа — село в Серышевском районе Амурской области.